Il doppio del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Ashley Fisher che hanno battuto in finale Alex Kuznetsov e Donald Young 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 James Auckland /  Stephen Huss (primo turno)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)

 Rik De Voest /  Ashley Fisher (Campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2007